Трелис — англоязычная фамилия. Известные носители:
 Трелис, Аллен (1928—2011) — американский историк. 
  (род. 1941) — американский педагог и писатель.
  (1921–2005) — американский религиозный деятель.
 Трелис, Уильям (1857—1945) — американский ботаник, миколог и энтомолог.